Tra i primi ad aver contribuito alle ricerche linguistiche sul dialetto locale, è considerato una delle figure più rappresentative del tessuto culturale pontino e un punto di riferimento per gli studi sul dialetto corese.

Biografia
Figlio di Galileo, artigiano e fervido antifascista, ed Elena Ceracchi, ancora bambino si formò in seminario, prima a Roma e poi a Siena, dove ebbe modo di entrare in contatto con don Giuseppe Morosini.

Allo scoppio della seconda guerra mondiale, avendo rifiutato di prendere i voti, fu costretto al servizio militare e partì per l'Albania e la Jugoslavia.
A seguito dell’armistizio 8 settembre 1943, poiché non aderì alla Repubblica Sociale Italiana, venne deportato in Germania, nel campo di concentramento di Bergen-Belsen. 
Riuscì a sopravvivere e nel 1945, terminata la guerra, tornò a vivere nella sua città natale. 
Completò gli studi liceali e si iscrisse a quelli universitari laureandosi in lettere classiche presso l’Università di Roma La Sapienza con una tesi sullo scrittore romano Columella, discussa con il professor Ettore Paratore.

Presto intraprese la carriera di insegnante che esercitò in diversi istituti e licei del territorio lepino, tra cui la scuola media di Cori di cui divenne Dirigente Scolastico e dove rimase in servizio fino al pensionamento .

Si sposò con Alma Ceracchi, da cui ebbe tre figli.

Gli studi dialettali e la poetica
A partire dal dopoguerra e in particolare negli anni ’70-’80, Chiominto intraprese un lungo lavoro di selezione e studio di termini ed espressioni dialettali di Cori, attraverso un’attenta raccolta di fonti orali e documentazione d’archivio. A tale ricerca si affiancò una prima produzione poetica che confluì ne Lo parlà forte della pora ggente, opera pubblicata dall’editore Bulzoni nel 1984 e che raccoglie poesie, proverbi e le prime note grammaticali.

Il lavoro di ricerca linguistica, intrapreso da Chiominto, venne particolarmente apprezzato e sostenuto dal professor Tullio De Mauro che, proprio in quegli anni, conduceva studi sui dialetti di area romana e laziale, e lo spinse a proseguire le ricerche, dalle quali scaturirono le opere Vocaboli, espressioni frasi idiomatiche, località, nomi, soprannomi nel dialetto di Cori e a Còri mé bbéglio, entrambe pubblicate postume dall'editore Bulzoni nel 2006.

La poetica di Chiominto è incentrata sulla rappresentazione, ironica e priva di nostalgia, del mondo contadino e dei suoi valori: protagonisti delle poesie sono pastori, artigiani, persone del popolo legate ad una società destinata al cambiamento.

Le parole del professor Tullio De Mauro ben sintetizzano i tratti più significativi della sua poetica:

Diversi altri studiosi si interessarono alle poesie di Chiominto, in particolare il professor Stefano Gensini che lo inserì all'interno di un'antologia di poeti dialettali, riportando alcune sue poesie.

Il 10 Novembre 2002, Chiominto ricevette l’omaggio ufficiale dall’Associazione Artisti Lepini tramite il conferimento del Diploma Honoris Causa Cultura Lepina nell’ambito della decima edizione del Premio Biennale Letterario Internazionale dei Monti Lepini.

Opere
 
  (prefazione di Tullio De Mauro, introduzione di Maria Chiara Starace)
  (prefazione di Tullio De Mauro)

Note